Duran Çetin (Apasaraycık, 15 de febrero de 1964) es un escritor turco autor de numerosas historias y novelas.

Nació en 1964 en Apasaraycık, en el distrito de Cumra, provincia de Konya. Está casado y tiene dos hijos. Estudió primaria en su localidad natal mientras que los estudios de secundaria los llevó a cabo en un centro de vocación religiosa (İmam Hatip Lisesi) en Cumra finalizándolos en 1981. Se graduó en la Facultad de Teología de la Universidad de Selcuk en 1986. Sus historias y novelas han sido publicadas en Edebiyat Otağı, Berceste, Yeni Kardelen, Son Çağrı, Müsvedde, Yedi İklim, Dergah, Hece y periódicos locales. También ha publicado en diferentes sitios de Internet como edebistan.com, Kırkikindi, hikayeler.net, Hikayeler arşivi, Edebiyat Ufku,iz edebiyat y Sanat Alemi.

Su primer artículo, "İki Eylül", fue publicado en el periódico local de Eskisehir en 1990. Preparó y presentó numerosos programas de radio tratando temas relacionados con diversos campos. Actualmente prepara y presenta el programa de televisión Our Culture world en la televisión local de Konya, KONTV. Ha escrito novelas e historias referidas a la sociedad actual. Duran Cetin es miembro de la asociación de autores Board Author Association en Konya.

Premios y galardones 
 2009 - Premio del libro y animación a la lectura en la “46th  Libraries Week”.
 2010 – Premio de la Asociación de la prensa “Success journalist of the year” Primer premio en el campo de la cultura

Obra en turco

Novelas
 Bir Adım Ötesi, Estambul, 2002, (One Step Beyond)
 Yolun Sonu, Estambul, 2004, (El fin del camino)
 Portakal Kızım, Estambul, 2005, (Joven de las naranjas)
 Toprak Gönüllüler, Estambul, 2008, (Voluntarios de la Tierra)
 Portakal Kızım Sadece Ben, Estambul, 2010, (Joven de las naranjas)

Historias 
 Bir Kucak Sevgi, Estambul, 2000, "Una vuelta del amor"
 Güller Solmasın, Estambul, 2000, "Las rosas se desvanecen"
 Kırmızı Kardelenler, Estambul, 2003, "Snowdrops Roja"
 Sana Bir Müjdem Var, Estambul, 2006, "Tengo un Evangelio"
 Gözlerdeki Mutluluk, Estambul, 2007, "De la felicidad en los ojos"
 Minik Göl, Konya, 2009, "Little Lake"
 Büyük Ödül, Estambul, 2009, "Gran Premio"
 Balkondaki Adam, Estambul, 2009, "El hombre Balcón"
 Kül Yığını, Estambul, 2010, "Ash trilla"
 Bir Yudum Şehir, Konya, 2011 "Una ciudad Sip"
 Bekleyiş, Konya, 2011 "Espera"

Fábulas
 Gökkuşağı Yolculuğu, Estambul,2010 -"Viaje del arco iris"
 Macera Peşinde, Konya, 2011 -"En busca de aventura"

Enlaces externos 
 Sitio dedicado al escritor (en inglés)
 durancetin.com
(en inglés)Wikipedia 
 Duran Çetin gewidmete Webseite
 beyazgazete 
kim kimdir 
 Gönülleri Toprak Gibiydi(Söyleşi)  
 Balkondaki Adamın Öyküsü  

Escritores de Turquía del siglo XX
Escritores en turco
Novelistas de Turquía
Escritores de Turquía del siglo XXI
Nacidos en Konya